Afton Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Afton Lake (Minnesota), im Cook County
 Afton Lake (New York), im Chenango County